Kalamos (eiland), een Grieks eiland
Rietpen, een schrijfinstrument